Loebas (stripfiguur)
Loebas, de hond van Pallieter
Loebas Oosterbeek